Mužská čtyřhra Antalya Open 2021 probíhala v první polovině ledna 2021. Do deblové soutěže antalyjského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu z roku 2019 byl izraelsko-novozélandský pár Jonatan Erlich a Artem Sitak, jehož členové nestartovali společně. Sitak se rozhodl turnaje nezúčastnit. Spoluhráčem Erlicha se stal Andrej Vasilevskij, s nímž skončil v úvodním kole na raketách Francouzů Jérémyho Chardyho a Fabrice Martina.

Vítězem se stal nejvýše nasazený pár Chorvatů Nikola Mektić a Mate Pavić, který ve finále za 67 minut zdolal chorvatsko-slovenské turnajové dvojky Ivana Dodiga s Filipem Poláškem po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. Oba šampioni, kteří společně odehráli první turnaj, do žebříčku ATP získali 250 bodů.  Pavić vybojoval na okruhu ATP Tour osmnáctý deblový titul a pro Mektiće to bylo deváté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (vítězové)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (finále)
  Jérémy Chardy /  Fabrice Martin (semifinále)
  Nikola Ćaćić /  Frederik Nielsen (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Antalya Open
ATP Tour 2021
Tenis v Turecku v roce 2021